Fitz est un nom propre anglais ou allemand qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , un village anglais de la comté de Shropshire dans la région des West Midlands.

Patronyme

Fitz comme préfixe patronymique 
 Fitz est un mot en anglo-normand qui signifie « fils ». Il est devenu un préfixe patronymique pour indiquer la filiation d'un individu, comme dans , « fils de Gerard », , « fils de Patrick » ou , « fils du roi ».

Fitz comme nom de famille 

 , nom de famille d'origine anglo-saxone ou allemande.

Prénom 
 Fitz W. Guerin (1846-1903), photographe américain ;
 Fitz Hall (1980-), footballeur anglais ;
 Fitz Henry Lane ou Fitz Hugh Lane, pseudonymes de Nathaniel Rogers Lane (1804-1865), peintre américain ;
 Fitz John Porter (1822-1901), militaire américain.

Musique 
 Fitz and The Tantrums, groupe americain d'indie pop et de neo soul dont le membre principal est .

Télévision 

 Call Me Fitz ou Fitz au Québec, série télévisée canadienne diffusée entre 2010 et 2013.